Тибо II (, ;  — ) — герцог Лотарингии с 1303 года из династии Шатенуа. Сын Ферри III и его жены Маргариты Шампанской.

Исторические сведения 
В 1298 году Тибо на стороне Альбрехта Габсбурга принимал участие в битве при Гелхайме, в которой погиб немецкий король Адольф Нассауский. В 1302 году помогал французскому королю Филиппу IV в Битве золотых шпор, в 1304 году — в сражении при Монзан-Певель. Вместе с Жаном II Брабантским и Амедеем V Савойским по поручению короля вел мирные переговоры с фламандцами. В 1305 году сопровождал Филиппа IV на коронование папы Климента V.

Когда новый папа обязал служителей церкви платить десятину, Тибо было поручено обеспечить её сбор в Лотарингии. Епископ Меца Рено де Бар платить отказался, в результате началась война, которая закончилась в пользу лотарингского герцога.

Вслед за французским королём Тибо II распустил на своей территории орден Тамплиеров и конфисковал его владения.

Семья 
В 1278 году Тибо II взял в жены Изабеллу де Рюминьи, дочь Гуго, сеньора де Рюминьи, и Филиппины д’Уш. Дети:
 Ферри IV (1282—1329), герцог Лотарингии;
 Матье (ум. ок. 1330), сеньор де Дарней, Бов, Бленвиль и Флорен;
 Гуго, сеньор Рюминьи, Мартиньи и Обантона;
 Мария, муж (1324) — Ги де Шатильон (ум. 1362), сеньор Фер-ан-Тарденуа;
 Маргарита (ум. 1348), 1-й муж — Ги де Дампьер, граф Зеландии (ум. 1311), 2-й муж (1313) — Луи IV, граф Лооза и Шини;
 Изабелла (ум. 1353), муж — Эрар де Бар (ум. 1337), сеньор де Пьерпон;
 Филиппина, монахиня.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 Henry Bogdan: La Lorraine des Ducs. Sept siècles d’histoire. Perrin, Paris 2005, ISBN 2-262-02113-9 (Pour l’histoire).
 Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln. Band I.2. (1999) Tafel 205.

Эльзасский дом
Герцоги Лотарингии
Правители Европы XIV века